UK:
 Ascension (otok), otok u južnom Atlantskom oceanu, pripada britanskom prekomorskom posjedu Sveta Helena, Ascension i Tristan da Cunha

Meksiko:
 Ascensión (općina u Meksiku), općina u državi Chihuahua,
 Ascensión (Chihuahua, Meksiko), sjedište općine

Kanada:
 Ascension (otočje), grupa nenaseljenih otoka u pokrajini Nunavut
 Ascension (Otok Princa Edwarda, Kanada), naselje u pokrajini Otok Princa Edwarda
 L'Ascension (Québec, Kanada), naselje u pokrajini Québec